Lévéque de Vilmorin ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Louis Maurice Levêque de Vilmorin (1849–1918), französischer Botaniker und Dendrologe 
 Charles Philippe Henry Lévêque de Vilmorin (1843–1899), französischer Botaniker
 Joseph Marie Philippe Lévêque de Vilmorin (1872–1917), französischer Botaniker 
 Louise Lévêque de Vilmorin (1902–1969), französische Schriftstellerin, Dichterin und Journalistin